Sint-Johannes van Nepomukkerk (Hadamar)
 Sint-Johannes van Nepomukkerk (Eberbach)
 Asamkerk, officieel de Sint-Johannes Nepomukkerk
 Bedevaartskerk van Sint-Johannes van Nepomuk, officieel de Bedevaartskerk van Sint-Johannes van Nepomuk op de Zelená Hora